VOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Voronež (Russia)